Бужок — річка на південному-заході України (у Хмельницькій області), ліва (північна) притока Південного Бугу
Бужок — невелика річечка у Вінницькій області, права притока Теплику (басейн Південного Бугу)
Бужок — невелика річечка у Львівській області, права притока Західного Бугу (басейн Вісли)

Бужок — село, Львівська область, Золочівський район